Unimog U 900 steht für Modelle folgender Baureihen:

 Unimog 406
 Unimog 417